Een Duitse taalkundige; zie Freidrich Maurer (taalkundige)
Een Duitse toneelspeler; zie Friedrich Maurer (toneelspeler)
Een Oostenrijkse handballer; zie Friedrich Maurer (handballer)